Schleesen steht für: 

 Schleesen (Kemberg), ein Ortsteil von Kemberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Schleesen (Wüstung), eine Wüstung mit einer Kirchenruine im Norden des Landkreises Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Schleesen (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Schlesen